Kakóvatos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kakóvatos (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Ileías, 
 Kakóvatos (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 

Robotskapade Greklandförgreningar